Buhagiar est un patronyme maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Francesco Buhagiar (1876–1934), homme politique maltais ;
  (né en 1972), joueur de football australien ;
 Spiridion-Salvatore-Costantino Buhadgia (1846-1891) ou Buhagiar, prélat catholique ;
  (né en 1955), joueur de football australien ;
  (né en 1998), joueur de football australien ;
 Valerie Buhagiar (née en 1964), actrice, scénariste, réalisatrice et productrice canadienne.

Homonymie de patronyme maltais